Alopecurus ventricosus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alopecurus ventricosus descrita por (Gouan) Huds. es el Gastridium ventricosum de (Gouan) Schinz & Thell. 
Alopecurus ventricosus descrita por Pers. es el Alopecurus arundinaceus de Poir.

Referencias